L'Industria Italiana del Cemento – rivista italiana
 Istituto Italiano di Cultura – istituti culturali di rappresentanza dell'Italia all'estero